Irraggiungibile – singolo di L'Aura (2006)
Irraggiungibile – singolo di Shade e Federica Carta (2017)